Ex Deo ([экс део]; )

 Ex Deo — начало фразы из розенкрейцеровского манифеста «» (1614): «Ex Deo nascimur, in Jesu (или Christo) morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus».
 «Ex Deo» (с 2008) — канадская группа, исполняющая эпический дэт-метал.

См. также 
  — из ничего